Lo sabe, no lo sabe (LSNLS) puede referirse a los siguientes programas de televisión:
 Lo sabe, no lo sabe, versión argentina, emitida por América TV;
 Lo sabe, no lo sabe, versión ecuatoriana, emitida por Teleamazonas;
 Lo sabe, no lo sabe, versión española, emitida por Cuatro.